Gamla Stockholm kan avse:

Gamla Stockholm (bok) –  en bok som år 1882 gavs ut av August Strindberg och Claës Lundin
Gamla Stockholm (kulisstad) –  en kulisstad vid Allmänna konst- och industriutställningen 1897 på Djurgården i Stockholm
Slagsmål i Gamla Stockholm – en av Sveriges första spelfilmer, inspelat 1897 i kulisstaden Gamla Stockholm

Se även
Gamla stan
Nya Stockholm